2 miejscowości w Polsce: 
 Surowa – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary 
 Surowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa